Еменец — название географических объектов в России:

 Еменец — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Еменец — озеро в Невельском районе Псковской области.